Lycée Jacques-Amyot peut désigner :
 lycée Jacques-Amyot d'Auxerre ;
 lycée Jacques-Amyot de Melun.